12-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 16 апреля по 8 ноября 1950 года. Победителем турнира стал московский ЦДКА (четвёртый чемпионский титул).

В этом чемпионате СССР приняло участие 19 команд. Высшую лигу пополнил «Спартак» из Тбилиси. Действующий чемпион московское «Динамо» неудачно начало турнир, потерпев шесть поражений в 13 сыгранных мачтах. По ходу сезона в команде произошла смена главного тренера — на пост, который занимал Михаил Якушин, в июне пришел Виктор Дубилин.

Во втором круге московское «Динамо» совершило мощный рывок и набрало 30 очко в 18 матчах, что позволило ему занять второе место в чемпионате, пропустив вперед столичный ЦДКА под руководством Бориса Аркадьева. Третью позицию по итогам турнира заняло «Динамо» из Тбилиси.

Итоговая таблица 

Опротестованы и переиграны матчи:
 21.04.1950, «Нефтяник» (Баку) — «Динамо» (Минск) 0:2 (Бармашев, Терешков), команда «Нефтяник» после матча подала протест, по мнению бакинцев судья Гутарев сократил время игры на 5 минут; протест удовлетворен, матч был переигран 8 ноября
 12.05.1950, ЦДКА (Москва) — «Шахтёр» (Сталино) 2:1 (Чайчук, Вяч. Соловьев — В.Колесников), подан протест командой «Шахтер», который был удовлетворен; матч переигран 12 июля

Лучший бомбардир — Никита Симонян («Спартак» (М)) — 34 гола в 36 матчах.

Команды Класса «А» — «Спартак» Тбилиси и «Даугава» Рига выиграли переходные матчи у чемпионов своих республик и сохранили право выступать в Классе «А» на будущий год.

Команды Класса «А» — «Динамо» Ереван, «Динамо» Минск, «Нефтяник» Баку выиграли переходные матчи у чемпионов своих республик и получили право выступать в Классе «Б» на будущий год.

Команда Класса «А» — «Локомотив» Москва проиграла в переходных матчах чемпиону Москвы, но тем не менее получила право выступать в Классе «Б» на будущий год.

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1950
1950